Shuai jiao - um estilo de luta livre tradicional. 
Zhang Jiao - o líder dos Turbantes Amarelos durante o final da dinastia Han Oriental da China. 
Jiao Zhimin - uma ex-mesa-tenista chinesa. 
Jiao Liuyang - uma nadadora chinesa que sagrou-se campeã olímpica nos Jogos de Londres 2012.
Jiao Yu - um oficial militar chinês, leal a Zhū Yuánzhāng.

Desambiguação